Nowinki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nowinki, village du powiat de Poznań

dans la voïvodie de Łódź
 Nowinki, village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie de Lublin
 Nowinki, village du powiat de Łuków
 Nowinki, village du powiat de Tomaszów Lubelski

dans la voïvodie de Mazovie
 Nowinki, village du powiat de Piaseczno
 Nowinki, village du powiat de Wołomin

dans la voïvodie de Poméranie
 Nowinki, village du powiat de Kartuzy
 Nowinki, village du powiat de Nowy Dwór Gdański